Benguela (stad), een stad in Angola
 Benguela (provincie), een provincie van Angola
 Benguelastroom, een zeestroom aan de westkust (Atlantische kust) van Zuid-Afrika, Namibië en Angola
 Benguelaheek, een vis uit de familie van heken (Merlucciidae)
 Benguela-spoorweg, oost-west spoorweg in centraal Angola